Crunk Juice — пятый студийный альбом группы Lil Jon & the East Side Boyz (не считая Part II), издан в 2004 году.

Об альбоме
Основные хиты этого альбома — «What U Gon' Do», «Real Nigga Roll Call» и «Lovers & Friends». Как всегда, были приглашены популярнейшие исполнители с юго-восточного побережья, такие как Ludacris, Lil Scrappy, Trillville.
Три скита были записаны Крисом Роком.

Несколько треков не было включено в альбом, в том числе и «Rollin'», записанный вместе с Тимбалэндом и D.O.E.

Сингл «Real Nigga Roll Call» попал в Книгу рекордов Гиннесса как песня содержащая наибольшее количество ругательных слов — 295.

Альбом содержит один рэпкор трек («White Meat») и один нью-метал («Stop Fuckin' Wit Me»). Также, «Crunk Juice Deluxe Edition» содержит нью-метал ремикс на «Real Nigga Roll Call». Chopped & Screwed версию альбома сделал Michael 5000 Watts из Swishahouse.

Диск разошёлся тиражом в 2 426 872 копий (США), получив при этом статус платинового. В отличие от предыдущих альбомов, он также получил и положительные оценки критиков, что также сказалось на продажах.

Список композиций

Список композиций бонусного CD

Содержание бонусного DVD 
 2004 MTV Movie Awards Footage [DVD]
 2004 BET Awards Footage [DVD]
 BET’s How I’m Living Footage [DVD]
 The Making of Crunk Juice [DVD]

Участники записи

Позиция в чартах

Альбом

Синглы 

Альбомы Лил Джона
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином